Mont Clare steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mont Clare (Pennsylvania)
 Mont Clare (South Carolina)
 Mont Clare (Chicago), Stadtteil von Chicago, Illinois

Sonstiges:
 Mont Clare (Album), Album von Todd Martin (2007)
 HMS Montclare, Dampfschiff der Canadian Pacific Steamships

Siehe auch:
 Montclar
 Montclair
 Montes Claros (Begriffsklärung)
 Mount Clare